

Новоспаська сільська рада — сільське поселення, Архаринський район, Амурська область
 Новоспаська сільська рада — сільське поселення, Матвієвський район, Оренбурзька область

Новоспаська сільська рада — колишня сільська рада, Приазовський район, Запорізька область